Przepierzenie
 w budownictwie: rodzaj cienkiej ścianki działowej; może być zamontowana na stałe lub ruchoma; wykonane z desek, szkła, płyt gipsowych itp. stosunkowo lekkich materiałów, w pewnych przypadkach z mebli: szaf, regałów lub meblościanki, także z przesuwnych lub składanych ekranów lub parawanów (rozwiązanie stosowane w centrach konferencyjnych lub halach sportowych).
 w górnictwie:
 przegroda przeciwdziałająca osypywaniu się gruntu, wykonana zwykle z siatki lub blachy
 odgrodzenie w chodnikach transportowych wydzielające przejście dla ludzi, tzw. przedział przechodowy
 przegroda w szybie, wykonana z różnego rodzaju materiałów, tworząca przedział szybowy różnego przeznaczenia, np. przedział rurowy
 przepierzenie wentylacyjne – zobacz: przegroda wentylacyjna

Zobacz też
 Parawan (mebel)

Elementy budowlane